Чемпионат Уругвая по футболу 2016 () — официально 113-й (CXIII Campeonato Uruguayo), де-факто 117-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, проходящий с 28 августа по 11 декабря 2016 года.

Данный чемпионат является переходным в связи с возвращением спустя 11 лет к сезону, укладывающемуся в календарный год (осень-весна по южному полушарию). Предполагалось, что ни один из клубов-участников этого чемпионата, включая победителя, не получит путёвку в розыгрыш Кубка Либертадорес 2017.

Первоначально турнир должен был закончиться 4 декабря, однако из-за траура в связи с крушением самолёта с бразильским клубом «Шапекоэнсе» 28 ноября последний тур был перенесён на неделю вперёд и состоялся 11 декабря.

Чемпионом Уругвая в 46-й раз стал «Насьональ», уже заработавший себе место в Кубке Либертадорес 2017. В связи с переходным статусом организаторы чемпионата не предполагали предоставления путёвки в главный континентальный турнир Южной Америки. Но в конце 2017 года КОНМЕБОЛ объявила о реформе структуры проведения КЛ, благодаря чему число участников турнира расширилось, в том числе за счёт предоставления дополнительного места Уругваю. Таким образом вице-чемпион данного переходного чемпионата «Монтевидео Уондерерс» получил место в первом предварительном раунде КЛ-2017. «Данубио», «Дефенсор Спортинг», «Ливерпуль» и «Бостон Ривер» получили места в первом раунде Южноамериканского кубка 2017.

Участники

Турнирная таблица

Таблица вылета

Календарь

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2016 на rsssf.com

2016
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2016 году